Fåglasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Fåglasjön, Skåne, sjö i Hässleholms kommun,  (56,6 ha)
Fåglasjön, Halland, sjö i Halmstads kommun,  (7,59 ha)
Fåglasjö, Småland, sjö i Ljungby kommun, 
Fåglasjön, Västergötland, sjö i Laxå kommun,  (0,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn